

Култура

Архитектура